Màscares, plural de màscara
 Cinema:
 Màscares (pel·lícula de 1987), pel·lícula dirigida per Claude Chabrol 
 Màscares (pel·lícula de 2009), pel·lícula codirigida per Elisabet Cabeza i Esteve Riambau